Nedina – variante del nome Nedo
 Nedina – genere delle Coccinellinae